Il doppio  del Barcelona Open Banco Sabadell 2011 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2011.

Daniel Nestor e Nenad Zimonjić erano i detentori del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato insieme.

Zimonjić ha fatto coppia con Jürgen Melzer, mentre Nestor ha giocato con Maks Mirny, ma ha perso contro Santiago González e Scott Lipsky.

Santiago González e Scott Lipsky hanno sconfitto in finale Bob e Mike Bryan per 5-7 6-2 [12-10].

Teste di serie
Tutte le teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

  Bob Bryan /  Mike Bryan (finale)
  Maks Mirny /  Daniel Nestor (semifinali)
  Jürgen Melzer /  Nenad Zimonjić (secondo turno)
  Łukasz Kubot /  Oliver Marach (semifinali)

  Mariusz Fyrstenberg /  Marcin Matkowski (secondo turno)
  Rohan Bopanna /  Aisam-ul-Haq Qureshi (secondo turno)
  Robert Lindstedt /  Horia Tecău (quarti di finale)
  Mark Knowles /  Michal Mertiňák (quarti di finale)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 

Barcelona Open Banco Sabadell 2011
ATP World Tour 2011